Echinoderes druxi är en djurart som tillhör fylumet pansarmaskar, och som beskrevs av Jean-Loup d'Hondt 1973. Echinoderes druxi ingår i släktet Echinoderes och familjen Echinoderidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pansarmaskar
druxi